Genootschap Kunstliefde, Utrechtse vereniging van kunstenaars opgericht in 1807
 Kunstliefde (Brugge), Brugse vereniging van letterkundige opgericht in 1841